Kavala (stad) of Kabala, een Griekse stad
AO Kavala, de daar gevestigde betaaldvoetbalclub
Kavala (departement), een Grieks departement
Kavala (Servië), een dorp in Servië